Счастливое (, до 2016 г. — Ленино) — село, входит в Згуровскую поселковую общину Броварского района Киевской области Украины. До 2020 года входило в состав Згуровского района.

Население по переписи 2001 года составляло 357 человек. Почтовый индекс — 07605. Телефонный код — 4570. Занимает площадь 1,197 км². Код КОАТУУ — 3221955101.

История 
Село основано в 1924 году. Названо в честь Владимира Ленина.

Село Счастливое есть на карте 1935 - 41 годов.

В 2016 году  Верховная Рада Украины переименовала село Ленино на Счастливое в ходе декомунизации.

С 1986 по 2020 было в составе Згуровского района, но после Постановления Верховной Ради Украины "Об образовании и ликвидации районов" от 17 июля 2020 года № 807-IX  входит в состав  Броварского района .

С 2020 входит в состав Згуровской поселковой общины.

География 
Средняя высота над уровнем моря составляет 132 метра.

На северо-востоке села берет начало река Гнилая Оржица.

Местный совет 
07600, Київська область, Згурівський р-н, смт. Згурівка, вул. Українська, 10

Ссылки 
 Счастливое на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Киевской области

Примечания 

Переименованные населённые пункты Украины
Появились в 1924 году на Украине
XX век в Киевской области
Населённые пункты Броварского района
Населённые пункты Згуровского района